Il doppio  dello  Stockholm Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Marcelo Melo e Bruno Soares erano i detentori del titolo ma Soares ha deciso di partecipare al torneo di Vienna. Melo quindi ha fatto coppia con Ivan Dodig, ma si sono ritirati.

Aisam-ul-Haq Qureshi e Jean-Julien Rojer hanno sconfitto in finale Jonas Björkman e Robert Lindstedt per 6-2, 6-2.

Teste di serie

  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (campioni)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (ritirati)

  David Marrero /  Fernando Verdasco (semifinale, ritirati)
  Santiago González /  Scott Lipsky (semifinale)

Wildcard

  Jonas Björkman /  Robert Lindstedt (finale)

  Isak Arvidsson /  Andreas Siljeström (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Stockholm Open 2013
ATP World Tour 2013